Digression (lateinisch digressio „Abweichung“) oder Abschweifung steht für:
 Digression (Musik), kurzes Musikstück
 Digression (Literatur), bewusste Abschweifung vom eigentlichen Thema

Siehe auch:
 Größte Digression (Winkeldifferenz eines Gestirns zum Meridian)
 Crosscurrents (1972 veröffentlichtes Jazzalbum mit einem Track Digression)
 Abweichung (Begriffsklärung)
 Divergenz (Begriffsklärung)